Семирадський  — прізвище польського походження.

 Йосип Семирадський (, Юзеф Сємірадзький) — геолог, професор (1901–1932) та ректор (1926–1927) Львівського університету Яна Казимира
 Генріх Семирадський (1843–1902) — видатний польський та російський художник